Castelletto puede referirse a:
 Castelletto d'Erro, es una localidad y comune italiana de la provincia de Alessandria, región de Piamonte
 Castelletto d'Orba, es una localidad y comune italiana de la provincia de Alessandria, región de Piamonte
 Castelletto Merli, es una localidad y comune italiana de la provincia de Alessandria, región de Piamonte
 Castelletto Monferrato, es una localidad y comune italiana de la provincia de Alessandria, región de Piamonte